

A 

A
Musiklabel A